
Улица А́ннас () — улица в Центральном районе города Риги. Соединяет улицы Миера и Аристида Бриана; с другими улицами не пересекается.

Общая длина улицы Аннас составляет ; на бо́льшей части замощена булыжником, частично имеет асфальтовое покрытие. Движение по улице одностороннее (в сторону улицы Аристида Бриана). Общественный транспорт по улице не курсирует.

История 
Впервые показана на плане города 1876 года как Аннинская улица (). В 1941 году, с началом немецкой оккупации улица была переименована в честь немецкого композитора Конрадина Крейцера (1780—1849), умершего и похороненного в Риге, однако 16 апреля 1942 года было восстановлено историческое название Annenstraße. Других переименований улицы не было.

Примечательные объекты 
 В доме № 2 расположен Дом технического творчества (, TJN) — организатор старейшего в странах Балтии фестиваля короткометражных фильмов «2ANNAS», организатор и участник других зрелищных мероприятий, в том числе ежегодного городского фестиваля света «Staro Rīga». В ноябре 2018 года одна из световых инсталляций была организована непосредственно на улице Аннас.

Примечания 

Улицы центра Риги